Rolf Meyn steht für Rolf Meyn (Amerikanist) (* 1935) deutscher Amerikanist
 Rolf Meyn (Grafiker) (1930–2013), deutscher Maler und Grafiker